Intendance (hofhouding), dienst verantwoordelijk voor de bezittingen van een hof
 Intendance (krijgsmacht), dienst verantwoordelijk voor de bevoorrading van een leger
intendance (district), Frans bestuurlijk district geleid door een intendant (Frankrijk)